Burg Rohrbach steht für:

 Burg Rohrbach (Heidelberg), abgegangene Burg bei dem Stadtteil Rohrbach der Stadt Heidelberg in Baden-Württemberg
 Burg Rohrbach (Oberbayern), abgegangene Burg auf dem Turmberg des oberbayerischen Dorfes Rohrbach im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm

Siehe auch:
 Burgstall Rohrbach, abgegangene Höhenburg auf dem Kapellenberg über dem Ortsteil Rohrbach des Marktes Kallmünz im Oberpfälzer Landkreis Regensburg in Bayern